Тумило́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Тумилович, Алина Артуровна (род. 1990) — белорусская гимнастка.
 Тумилович, Геннадий Анатольевич (род. 1971) — белорусский футболист.
 Тумилович, Даниэль Геннадьевич (род. 2000) — российский игрок в пляжный футбол.
  (1905—1938) — белорусский поэт.

Примечания